

Geografia
 Ghiacciaio Alberts – ghiacciaio sulla costa di Foyn

Persone
 Bruce Alberts – genetista statunitense
 Bryan Alberts – cestista olandese
 Sjaak Alberts – calciatore olandese
 Trev Alberts – ex giocatore di football americano statunitense
 Willem Alberts – rugbista a 15 sudafricano
 Ziggy Alberts – cantante australiano